Фридрих III, изборник Саксоније (Торгау, 17. јануар 1463 – Лангау, 5. мај 1525)
је био кнез-изборник Кнежевина Саксонија. Био је син Ернеста Саксонског и Елизабете Баварске.

Породично стабло 

Рођени 1463.
Умрли 1525.
Добитници Златне руже
Династија Ветин
Изборници Саксоније